

Anime e manga 
 Onani Master Kurosawa – manga del 2006 scritto da Katsura Ise e disegnato da Yoko

Astronomia 
 254749 Kurosawa – asteroide della fascia principale

 Cratere Kurosawa – cratere sulla superficie di Mercurio

Persone 
 Akira Kurosawa (1910-1998) – regista, sceneggiatore, montatore, produttore cinematografico e scrittore giapponese
 Asuka Kurosawa (1971) – attrice e modella giapponese
 Kiyoshi Kurosawa (1955) – regista, sceneggiatore, critico cinematografico, attore e scrittore giapponese